Структурализм (философия)
 Структурализм (архитектура)
 
 Структурализм в лингвистике
 Структурализм (психология)